

Profile
Nume: 권오민 / Kwon Oh Min
Profesie: Actor
Data nașterii: 1997-Oct-14
Înălțime: 131 cm
Greutate: 31 kg
Semn astral: Balanta
Grupa de sânge: AB

Seriale
Give Me Food (MBC, 2009)
Yi San (MBC, 2007)
Merry Go Round (MBC, 2003)
All In (SBS, 2003)
My Love Patzzi (MBC, 2002)

Filme
Radio Dayz (2007)
Underground Rendez-vous (2007)
Three Kims (2006)
Welcome to Dongmakgol (2005)
Temptation of Wolves (2004)
The Woman Living Across The Street (2003)
Hi, Dharma (2001)

Legături externe 
Profile (nate) 
HanCinema

Actori sud-coreeni